Лю Дяньцзо (); 26 июня 1990, Далянь, провинция Ляонин, КНР) — китайский футболист, вратарь. В настоящее время выступает за клуб Суперлиги Китая «Гуанчжоу Эвергранд».

Клубная карьера 
Лю Дяньцзо начал футбольную карьеру в 2006 года, когда присоединился к первой команде «Далянь Итэн», которая получила право выступать в первой лиге Китая. С середины сезона 2006 года стал основным голкипером команды. В 2010 году получил возможность выступить в Суперлиге с командой «Наньчан Хэнъюань», с которой подписал пятилетний контракт в январе 2011 года. Дебютировал в составе нового клуба 4 мая 2011 года в матче против команды Пекинского технологического университета, а команда одержала победу со счётом 3—1 в первом раунде розыгрыша Кубка КФА 2011 года. С этого времени становится основным голкипером, в сезоне 2011 года выходит в основе в 23 матчах и помогает клубу закрепиться в высшем дивизионе. В сезонах 2012, 2013 и 2014 году отыграл все матчи без замен, а затем вместе с командой переехал в Шанхай.

1 января 2015 года Лю перешёл в команду-претендент на чемпионство «Гуанчжоу Фули». В составе нового клуба дебютировал 10 февраля 2015 года, а команда со счётом 3—0 победила в квалификационном раунде Лиги чемпионов АФК 2015 года сингапурский клуб «Уорриорс». По окончании сезона уступил первый номер партнёру по команде Чэну Юэлэю.

11 февраля 2016 года Лю перешёл в стан непримиримых соперников, команду «Гуанчжоу Эвергранд». Дебютировал за новую команду 3 мая 2016 года в последнем матче группового турнира Лиги чемпионов АФК сезона 2016 года против ФК «Сидней», а команда одержала победу со счётом 1—0. В сезоне 2016 года был сменщиком Цзэн Чэна и после его травмы провёл семь матчей в лиге в сентябре 2016 года.

Международная карьера 
В феврале 2014 года Лю получил первый вызов в национальную сборную Китая для выступлений в квалификационном раунде Кубка Азии по футболу 2015 года, попал в заявку на матч против команды Ирака, однако остался на скамейке.

Статистика 
 

1Другие турниры, включая Суперкубок КФА.

Достижения

Клубные 
 Гуанчжоу Эвергранд
 Чемпион Китая (2): 2016, 2017
 Обладатель Кубка КФА: 2016
 Обладатель Суперкубка КФА(3): 2016, 2017, 2018

Примечания 

Футболисты Китая
Игроки сборной Китая по футболу
Игроки ФК «Харбин Итэн»
Игроки ФК «Шанхай Шэньсинь»
Игроки ФК «Гуанчжоу Сити»
Игроки ФК «Гуанчжоу»